Klostertal heißen folgende geographische Objekte:

 Klostertal, eine Talregion in Vorarlberg
 Klostertal (Gemeinde Gutenstein), Talung und Ortschaft von Gutenstein, Niederösterreich
 Klostertal (Silvretta),  Nebental des Vermunt im Silvrettagebiet, Vorarlberg
sowie:
 Klostertal von Güzelyurt, eine Sehenswürdigkeit in der Türkei
 ein Streckenabschnitt des Nürburgring, siehe Nordschleife #Streckenabschnitte